Epistole (Epistolae) – raccolta di lettere in latino di Francesco Petrarca in parte progettate già dall'autore per la pubblicazione
 Epistole – raccolta di lettere a vari destinatari scritte da Aristotele
 Epistole – raccolta di lettere in latino di Dante Alighieri
 Epistole (Epistulæ) – raccolta di lettere fittizie scritte dal poeta latino Quinto Orazio Flacco

Epistulae ex Ponto – raccolta di lettere di Publio Ovidio Nasone
Epistulae ad familiares – raccolta di lettere di Marco Tullio Cicerone

Pagine correlate 
Epistolario (disambigua)